25-е первенство России среди клубов Высшей лиги началось 3 сентября 2016 года.

Участники 
30 участников разделены на 2 группы: «Восток» и «Запад». В группах команды сыграют по 2 игры: на своём и чужом поле. Окончание турнира в группах — 4 апреля 2017 года.

 «Автодор» (Смоленск)
 «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный)
 «БЛиК» (Нефтеюганск)
 «Витязь-ГазпромТрансгаз» (Уфа)
 «Волга-Саратов» (Саратов)
 «ГД Надым» (Надым)
 «Дина-Д»
 ДЮСШ-«Ямал» (Новый Уренгой)
 «Заря» (Якутск)
 «ЗиК-УрФУ» (Екатеринбург)
 «Ишим-Тюмень-2» (Ишим)
 «Калининец» (Екатеринбург)
 «КПРФ-Д» (Москва)
 «КПРФ-СШ 31» (Москва)
 «Крепость» (Москва)
 «Курган» (Курган)
 «ЛГТУ-Липецк» (Липецк)
 «Политех» (Санкт-Петербург)
 «СДЮШОР-Нефтяник» (Сургут)
 «Сибиряк-2» (Новосибирск)
 «Сигма-К» (Копейск)
 «Синара ВИЗ-Д»
 «Спартак» (Москва)
 «Тюмень-Д» (Тюмень)
 «Факел» (Сургут)
 «Хазар» (Астрахань)
 «Элекс-Фаворит» (Рязань)
 «Южный Урал» (Челябинск)
 «Ядран» (Казань)

Турнирная таблица

Восток 

Бомбардиры:
  Алексей Санников (ЗиК-УрФУ) — 36
  Денис Мустафин (Факел) — 34
  Сергей Ефросиньев (Надым) — 28
  Александр Величко (БЛиК) — 26
  Михаил Лыжин (Надым) — 26
  Данил Сальников (Факел) — 23
  Дмитрий Кривошеев (Ишим-Тюмень-2) — 22
  Гамлет Манукян (ЗиК-УрФУ) — 22
  Николай Коротаев (Синара ВИЗ-2) — 22
  Евгений Балдин (Факел) — 21
  Владислав Морвен (Южный Урал) — 21

Запад 

Бомбардиры:
  Денис Голунов (Элекс-Фаворит) — 45
  Юрий Циммерман (Спартак) — 39
  Михаил Романов (Политех) — 38
  Никита Хромых (Ядран) — 29
  Александр Катанэ (Политех) — 27
  Янник (Заря) — 26
  Евгений Фомин (Алмаз-АЛРОСА) — 25
  Алексей Петухов (Элекс-Фаворит) — 25
  Евгений Мурашов (Автодор) — 24

Этап победителей

1/4 финала 
«Автодор» — «Витязь-ГазпромТрансгаз» 4:0 
«ДЮСШ-Ямал» — «Спартак» 1:6 
ЗиК-УрФУ — КПРФ-Д 0:3 
«Факел» — «Политех» 2:7

1/2 финала 
«Автодор» — «ДЮСШ-Ямал» 2:4
«Спартак» — КПРФ-Д 1:2

Матч за 7 место 
«Факел» — «Витязь-ГазпромТрансгаз» 2:4

Матч за 5 место 
«Политех» — ЗиК-УрФУ 6:3

Матч за 3 место 
«Автодор» — «Спартак» 4:9

Финал 
КПРФ-Д — «ДЮСШ-Ямал» 6:0

Повышение в классе 
"Автодор" (Смоленск)  заявился в Суперлигу на следующий сезон

Ссылки 
Соревнования по мини-футболу в России
 Официальный сайт АМФР